Трећи меч за Светског првака у шаху одржан је у Њујорку крајем 1890 и почетком 1891. Светски првак Виљем Штајниц једва је победио изазивача Исидор Гунсберга. Меч је трајао 19 партија.

Учесници

Резултат 

{|class="wikitable" style="text-align:left"
|+Меч за звање шампиона света у шаху 1890-1891
|-
!Играч !!Држава!!  1  !!  2  !!  3  !!  4 !!  5  !!  6 !!  7  !!  8  !!  9  !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !!  Резултат 
|-
|Виљем Штајниц|| 
| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||<center> 10½
|-
|Исидор Гунсберг|| 
|style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 || style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||<center> 8½
|}

Партије

Партија 1, Штајниц - Гунсберг, ½–½ 

Одбијени дамин гамбит, D35
1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 e7-e6 3.♘b1-c3 ♘g8-f6 4.f2-f3 ♘b8-c6 5.e2-e3 ♗f8-e7 6.♘g1-h3 0-0 7.♘h3-f2 ♖f8-e8 8.♗f1-e2 ♗e7-b4 9. ♗c1-d2 e6-e5 10.d4xe5 ♖e8xe5 11.c4xd5 ♘f6xd5 12.e3-e4 ♘d5xc3 13.b2xc3 ♗b4-a5 14.♕d1-c2 ♖e5-e8 15.0-0 ♗a5-b6 16.♔g1-h1 ♕d8-e7 17.♘f2-d3 ♘c6-e5 18.♘d3xe5 ♕e7xe5 19. ♗e2-d3 ♖e8-d8 20.♖a1-d1 ♗c8-e6 21.♗d2-c1 ♕e5-a5 22.c3-c4 ♗b6-d4 23.♗c1-d2 ♕a5-h5 24.♗d2-c1 c7-c6 25.♗d3-e2 ♕h5-a5 ½–½

Партија 2, Гунсберг - Штајниц, 0-1 

Шпанска партија, Стара Штајницова одбрана, C62
1.e2-e4 e7-e5 2.♘g1-f3 ♘b8-c6 3.♗f1-b5 d7- d6 4.c2-c3 ♗c8-d7 5.0-0 ♘g8-e7 6.d2-d4 ♘e7-g6 7.d4-d5 ♘c6-b8 8.♗b5xd7 ♘b8xd7 9.♘b1-a3 ♗f8-e7 10.♘a3-c2 ♘d7-c5 11.♕d1-e2 ♕d8-d7 12.b2-b4 ♘c5-a4 13.♗c1-d2 0-0 14.c3-c4 f7-f5 15.e4xf5 ♕d7xf5 16.♖a1-c1 ♖a8-e8 17.♘f3-e1 ♗e7-g5 18.g2-g3 ♘a4-c3 19.♗d2xc3 ♗g5xc1 20.♘e1-g2 ♕f5-f3 21.♕e2xf3 ♖f8xf3 22.♘g2-e3 ♗c1xe3 23.♘c2xe3 ♖e8-f8 24.♔g1-g2 c7-c6 25.♗c3-b2 c6xd5 26. ♘e3xd5 ♖f3-d3 27. ♗b2-c1 b7-b5 28.♘d5-e3 b5xc4 29.♘e3xc4 ♖d3-d4 30.♘c4-e3 ♖d4xb4 31.♖f1-d1 ♖b4-b1 32. ♗c1-a3 ♖b1xd1 33.♘e3xd1 ♖f8-d8 34.f2-f3 d6-d5 35.♘d1-c3 d5-d4 36.♘c3-e4 ♖d8-b8 37.h2-h4 h7-h5 38.♔g2-f2 ♖b8-b1 39.♗a3-d6 ♖b1-b2 0-1

Партија 3, Штајниц - Гунсберг, ½–½ 

Одбијени дамин гамбит, D31
1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 e7-e6 3.♘b1-c3 c7-c6 4.e2-e3 ♘g8-f6 5.f2-f3 ♗f8-b4 6.♘g1-h3 ♘b8-d7 7.♘h3-f4 0-0 8.♗f1-e2 d5xc4 9.♗e2xc4 e6-e5 10.♘f4- e2 e5xd4 11.e3xd4 ♘d7-b6 12.♗c4-b3 ♗c8-f5 13.♗c1-g5 ♗b4-e7 14.0-0 ♘f6-d5 15. ♗g5xe7 ♘d5xe7 16.♘e2-g3 ♗f5-g6 17.♘c3-e4 ♘b6-d5 18.♕d1-d2 b7-b6 19. ♖a1-e1 ♕d8-d7 20.♖e1-e2 ♖a8-d8 21.♖f1-e1 ♘e7-f5 22.♘e4-c3 ♘f5xg3 23.h2xg3 ♘d5xc3 24.b2xc3 ♖f8-e8 25.♕d2-f4 ♖e8xe2 26.♖e1xe2 ♔g8-f8 27.♔g1-f2 ♕d7-d6 ½–½

Партија 4, Гунсберг - Штајниц, 1-0 

Италијанска партија, C50
1.e2-e4 e7-e5 2.♘g1-f3 ♘b8-c6 3.♗f1-c4 ♗f8-c5 4.d2-d3 ♘g8-f6 5.♗c1-e3 ♗c5xe3 6.f2xe3 d7-d6 7.0-0 ♘c6-a5 8.♗c4-b5+ c7-c6 9. ♗b5-a4 ♕d8-b6 10.♕d1-d2 ♘f6- g4 11.♖f1-e1 ♕b6-a6 12.c2-c3 f7-f6 13.♗a4-c2 c6-c5 14.b2-b4 c5xb4 15.c3xb4 ♘a5-c6 16.♗c2-b3 ♕a6-b6 17.a2-a3 ♗c8-d7 18.♘b1-c3 ♘c6-e7 19.h2-h3 ♘g4-h6 20.d3-d4 ♖a8-d8 21.♖e1-f1 ♖h8-f8 22.♕d2-f2 ♖d8-c8 23.♖a1-c1 ♕b6-a6 24.a3- a4 ♕a6-b6 25.b4-b5 ♕b6-a5 26.♕f2-b2 ♘h6-f7 27.♘f3-d2 e5xd4 28.e3xd4 ♕a5-b6 29.♘c3-e2 d6-d5 30.e4xd5 ♘f7-d6 31.♕b2-a3 ♔e8-d8 32.a4-a5 ♘d6xb5 33. ♕a3xe7+ ♔d8xe7 34.a5xb6 a7xb6 35.♘d2-c4 ♖c8-a8 36.♖c1-a1 ♘b5-d6 37.♘c4xb6 ♖a8xa1 38.♖f1xa1 ♗d7-b5 39.♘e2-f4 ♔e7-f7 40.♘f4-e6 ♖f8-e8 41.♗b3-a4 ♗b5xa4 42.♖a1xa4 g7-g6 43.♘b6-c4 ♘d6-f5 44.♖a4-b4 ♖e8-e7 45.g2-g4 ♘f5-g3 46.♘c4- d6+ ♔f7-g8 47.♘d6xb7 ♖e7-d7 48.♘b7-c5 ♖d7xd5 49.♔g1-f2 ♘g3-f5 50.g4xf5 ♖d5xf5+ 51.♔f2-g3 h7-h5 52.♖b4-b7 g6-g5 53.♘c5-e4 ♔g8-h8 54.♖b7-g7 h5-h4+ 55.♔g3-g2 ♖f5-a5 56.♘e4xf6 ♖a5-a2+ 57.♔g2-g1 1-0

Партија 5, Штајниц - Гунсберг, 0-1 

Примљен дамин гамбит, D20
1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 d5xc4 3. e2-e3 e7-e5 4.d4xe5 ♕d8xd1 5.♔e1xd1 ♘b8-c6 6.♗f1xc4 ♘c6xe5 7.♗c4-b5 c7- c6 8.♗b5-e2 ♗c8-e6 9.♘b1-c3 0-0-0 10.♔d1-c2 ♘g8-f6 11.♘g1-f3 ♘e5-g4 12. ♖h1-f1 ♗e6-f5 13.♔c2-b3 ♘f6-d7 14.e3-e4 ♘d7-c5 15.♔b3-c2 ♘c5xe4 16.♘f3- h4 ♘e4xc3 17.♔c2xc3 Bf5-e6 18.f2-f4 ♘g4-f6 19.f4-f5 ♗e6-d5 20.g2-g4 ♗f8- e7 21.♔c3-c2 ♗d5-e4 22.♔c2-b3 ♘f6-d7 23.g4-g5 f7-f6 24.♗e2-g4 ♘d7-c5 25. ♔b3-a3 ♖d8-d3 0-1

Партија 6, Гунсберг - Штајниц, 0-1 

Игра даминог пешака, D05
1.d2-d4 d7-d5 2.e2-e3 e7-e6 3.♗f1-d3 c7-c5 4.b2-b3 ♘b8-c6 5. ♘g1-f3 ♘g8-f6 6.0-0 ♗c8-d7 7.♗c1-b2 ♖a8-c8 8.c2-c3 ♗f8-d6 9.♘b1-d2 e6-e5 10.d4xe5 ♘c6xe5 11.♘f3xe5 Bd6xe5 12.♘d2-f3 ♗e5-b8 13.h2-h3 c5-c4 14.♗d3-c2 0-0 15.♕d1-d4 ♖f8-e8 16.♖a1-d1 b7-b5 17.b3-b4 ♕d8-c7 18.♖f1-e1 ♖e8-e7 19. ♔g1-f1 ♖c8-e8 20.♕d4-h4 ♕c7-d6 21.♖d1-d4 ♕d6-c6 22.♖e1-d1 ♗b8-e5 23.♖d4xd5 ♗e5-b8 24.a2-a4 a7-a6 25.a4-a5 h7-h6 26.♖d5-d4 ♕c6-b7 27.♘f3-e1 ♗b8-e5 28. ♖d4-d2 ♗e5-c7 29.♖d2-e2 ♖e7-e5 30.f2-f3 ♖e5xe3 31.♖e2xe3 ♖e8xe3 32.♗b2-c1 ♖e3-e5 33.♕h4-f2 ♕b7-c6 34.♗c1-e3 ♖e5-e8 35.♕f2-d2 ♕c6-e6 36.♗e3-d4 ♘f6-h5 37.♗d4-f2 ♗d7-c6 38.♗c2-b1 ♕e6-e5 39.♘e1-c2 ♗c6xf3 40.g2xf3 ♕e5-h2 41.♕d2- d7 ♕h2-h1 42.♗f2-g1 ♕h1xf3 43.♗g1-f2 ♘h5-g3 0-1

Партија 7, Штајниц - Гунсберг, 1-0 

Примљен дамин гамбит, D26
1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 d5xc4 3.♘g1-f3 ♘g8-f6 4.e2-e3 e7-e6 5.♗f1xc4 ♗f8-b4+ 6.♘b1-c3 6.0-0 7.0-0 7.b7-b6 8.♘f3-e5 8.♗c8-b7 9.♕d1-b3 9.b2xc3 ♗b7-d5 10.Bc4xd5 e6xd5 11.♗c1-a3 ♖f8-e8 12.c3-c4 c7-c5 14.♖a1-c1 13.♘f6-e4 15.♖f1-d1 14.c5xd4 16.e3xd4 15.f7-f6 17.c4xd5 16.f6xe5 18.d5-d6+ 17.♔g8-h8 19.♕b3-d5 18.♘e4xf2 20.♖d1-d2 19.♘b8-d7 21.♖d2xf2 20.♘d7-f6 22.♖f2xf6 21.g7xf6 23.d6-d7 22.♖e8-g8 24.d4xe5 23.♖g8-g5 25.♕d5xa8 24.♕d8xa8 26.♖c1-c8+ 25.♖g5-g8 27.♖c8xa8 26.♖g8xa8 28.e5-e6 1-0

Партија 8, Гунсберг - Штајниц, ½–½ 

Италијанска партија, C54
1.e2-e4 e7-e5 2.♘g1-f3 ♘b8-c6 3. ♗f1-c4 ♗f8-c5 4.d2-d3 ♘g8-f6 5.c2-c3 d7-d6 6.♗c1-e3 ♗c5xe3 7.f2xe3 ♕d8-e7 8.0-0 ♘c6-d8 9.♘b1-d2 ♘d8-e6 10.d3-d4 ♘f6-g4 11.♕d1-e1 f7-f6 12.♘f3-h4 ♘g4- h6 13.♘h4-f5 ♘h6xf5 14.e4xf5 ♘e6-f8 15.e3-e4 ♘f8-d7 16.♕e1-h4 ♘d7-b6 17. ♕h4-h5+ ♔e8-d8 18.♗c4-b3 ♗c8-d7 19.♖a1-e1 c7-c6 20.♖e1-e3 ♔d8-c7 21.♖e3-g3 ♖a8-f8 22.d4xe5 d6xe5 23.♕h5-e2 g7-g5 24.♖g3-d3 ♗d7-c8 25.♖f1-d1 ♖f8-d8 26. ♘d2-f1 ♘b6-d7 27.♗b3-c2 ♘d7-c5 28.♖d3xd8 ♖h8xd8 29.♖d1xd8 ♔c7xd8 30.b2-b4 ♘c5-d7 31.♗c2-b3 a7-a5 32.a2-a3 a5xb4 33.a3xb4 ♕e7-d6 34.♘f1-e3 b7-b5 35. ♔g1-f2 ♔d8-c7 36.♕e2-d1 ½–½

Партија 9, Штајниц - Гунсберг, ½–½ 

Игра даминог пешака, D30
1.♘g1-f3 ♘g8-f6 2.d2-d4 e7-e6 3.e2-e3 c7-c5 4.c2-c4 d7-d5 5.d4xc5 ♗f8xc5 6.♘b1-c3 ♗c5-b4 7.♗c1-d2 d5xc4 8.♗f1xc4 0-0 9.0-0 ♘b8- c6 10.♕d1-e2 ♕d8-e7 11.e3-e4 ♗b4xc3 12.♗d2xc3 e6-e5 13.♕e2-e3 ♗c8-e6 14. ♗c4-e2 ♘f6-g4 15.♕e3-c1 ♖a8-c8 16.h2-h3 ♘g4-h6 17.♕c1-e3 f7-f6 18.a2-a3 ♘h6-f7 19.b2-b4 a7-a6 20.a3-a4 ♘c6xb4 21. ♗c3xb4 ♕e7xb4 22.♖f1-b1 ♕b4-e7 23. ♖b1-b6 ♖c8-c7 24.♖a1-b1 ♖f8-c8 25.♘f3-e1 ♘f7-d8 26.♘e1-d3 ♕e7-a3 27.♔g1-h2 ♖c7-d7 28.♖b6xe6 ♘d8xe6 29.♗e2-g4 ♖c8-e8 30.♗g4xe6+ ♖e8xe6 31.♘d3-c5 ♕a3xe3 32.f2xe3 ♖e6-e7 33.♘c5xd7 ♖e7xd7 34.♔h2-g3 ♔g8-f7 35.a4-a5 ♔f7-g6 36.♔g3-f3 ♖d7-c7 37.♖b1-b2 ♖c7-c5 38.♖b2-a2 ♖c5-b5 39.♔f3-e2 ♔g6-f7 40.♔e2- f3 ♔f7-e6 41.h3-h4 h7-h5 42.♖a2-a1 g7-g6 43.g2-g4 h5xg4+ 44.♔f3xg4 ♖b5-b4 45.♔g4-f3 f6-f5 46.e4xf5+ ♔e6xf5 47.♖a1-h1 ♖b4-b5 48.e3-e4+ ♔f5-f6 49. ♖h1-d1 ♖b5xa5 50.♖d1-d6+ ♔f6-g7 51.♖d6-d7+ ♔g7-h6 52.♖d7xb7 ♖a5-a3+ 53.♔f3- f2 ♖a3-a5 54.♖b7-b6 ♔h6-h5 55.♖b6-c6 ♖a5-a4 56.♔f2-f3 ♖a4-a3+ 57.♔f3-f2 ♔h5-h6 58.♖c6-e6 ♖a3-a5 59.♔f2-g3 ♔h6-g7 60.♔g3-g4 ♔g7-f7 61.♖e6-b6 ♖a5-a1 62.♖b6-b7+ ♔f7-f6 63.♖b7-b6+ ♔f6-g7 64.♖b6-e6 a6-a5 65.♖e6xe5 a5-a4 66.♖e5- a5 a4-a3 67.♔g4-g5 a3-a2 68.♖a5-a7+ ♔g7-f8 69.♖a7-a8+ ♔f8-f7 70.♖a8-a7+ ♔f7-e6 71.♖a7-a6+ ♔e6-e5 72.♖a6-a5+ ♔e5xe4 73.♖a5-a4+ ♔e4-f3 74.♖a4-a3+ ♔f3-f2 75.♔g5xg6 ♖a1-g1+ 76.♔g6-f7 a2-a1♕ 77.♖a3xa1 ♖g1xa1 78.h4-h5 ♖a1-h1 79.♔f7-g6 ♖h1-g1+ 80.♔g6-f6 ½–½

Партија 10, Гунсберг - Штајниц, 0-1 

Италијанска партија, C54
1.e2-e4 e7-e5 2.♘g1-f3 ♘b8-c6 3.♗f1-c4 ♗f8-c5 4. d2-d3 ♘g8-f6 5.c2-c3 d7-d6 6.♘b1-d2 ♘c6-e7 7.♘d2-f1 c7-c6 8.♕d1-e2 0-0 9. h2-h3 d6-d5 10.♗c4-b3 ♘e7-g6 11.g2-g3 d5xe4 12.d3xe4 ♗c8-e6 13.♘f3-g5 ♗e6xb3 14.a2xb3 ♕d8-d7 15.♗c1-e3 ♗c5xe3 16.♕e2xe3 b7-b6 17.♘f1-d2 c6-c5 18. ♘g5-f3 ♖a8-d8 19.♘d2-c4 ♖f8-e8 20.♘c4-d2 ♖e8-e7 21.♔e1-f1 h7-h5 22.♔f1-g2 h5-h4 23.♔g2-h2 ♕d7-b5 24.c3-c4 ♕b5-c6 25.♖a1-c1 ♖e7-d7 26.♖c1-c3 ♘f6-h5 27.♖h1-g1 ♕c6-f6 28.♘d2-f1 ♖d7-d1 29.♕e3-e2 h4xg3+ 30.f2xg3 ♖d1-a1 31.♘f3- d2 ♕f6-g5 32.♖c3-f3 ♘h5-f6 33.♖f3-d3 ♖d8xd3 34.♕e2xd3 ♘g6-f8 35.♕d3-e3 ♕g5- g6 36.♖g1-g2 ♘f8-e6 37.♖g2-e2 ♘e6-d4 38.♖e2-f2 ♖a1-a2 39.♘d2-f3 ♘d4xf3+ 40. ♕e3xf3 ♕g6xe4 41.♕f3xe4 ♘f6xe4 42.♖f2-e2 ♘e4-g5 43.♔h2-g2 ♘g5-e6 0-1

Партија 11, Штајниц - Гунсберг, ½–½ 

Одбијен дамин гамбит, D40
1.♘g1-f3 d7-d5 2.d2-d4 ♘g8-f6 3.e2-e3 e7-e6 4.c2-c4 ♗f8-e7 5.♘b1-c3 0-0 6.♗f1-d3 c7- c5 7.c4xd5 c5xd4 8.♘f3xd4 ♘f6xd5 9.♘c3xd5 ♕d8xd5 10.0-0 ♘b8-c6 11.♘d4xc6 ♕d5xc6 12.♗c1-d2 ♗e7-f6 13.♕d1-b3 ♗c8-d7 14.♖f1-c1 ♕c6-a4 15.♕b3xa4 ♗d7xa4 16.♗d2-c3 ♗f6xc3 17.♖c1xc3 ♗a4-c6 18.b2-b4 a7-a6 19.a2-a4 ♖f8-d8 20.f2-f3 ♔g8-f8 21.♖a1-a3 h7-h6 22.♔g1-f2 ♖d8-c8 23.b4-b5 ♗c6-d7 24.♖c3xc8+ ♖a8xc8 25.b5xa6 b7xa6 26.a4-a5 ♗d7-b5 27.♗d3xb5 a6xb5 28.♖a3-b3 ♖c8-b8 29.a5-a6 ½–½

Партија 12, Гунсберг - Штајниц, 1-0	

Евансов гамбит, C52
1.e2-e4 e7-e5 2.♘g1-f3 ♘b8-c6 3. ♗f1-c4 ♗f8-c5 4.b2-b4 ♗c5xb4 5.c2-c3 ♗b4-a5 6.0-0 ♕d8-f6 7.d2-d4 ♘g8-h6 8.♗c1-g5 ♕f6-d6 9.d4-d5 ♘c6-d8 10.♕d1-a4 ♗a5- b6 11.♘b1-a3 c7-c6 12.♗c4-e2 ♗♗6-c7 13.♘a3-c4 ♕d6-f8 14.d5-d6 ♗c7xd6 15. ♘c4-b6 ♖a8-b8 16.♕a4xa7 ♘h6-g4 17.♘f3-h4 ♘d8-e6 18.♗e2xg4 ♘e6xg5 19.♘h4-f5 ♘g5-e6 20.♖f1-d1 ♗d6-c7 21.♘b6-a8 ♖b8xa8 22.♕a7xa8 ♔e8-d8 23.♖d1xd7 ♔d8xd7 24.♖a1-d1 1-0

Партија 13, Штајниц - Гунсберг, 1-0 

Игра даминог пешака, А46
1.♘g1-f3 ♘g8-f6 2.d2-d4 e7-e6 3.e2-e3 ♗f8-b4+ 4.c2-c3 ♗b4- e7 5.♗f1-e2 0-0 6.0-0 d7-d5 7.c3-c4 b7-b6 8.♘b1-c3 ♗c8-b7 9.c4xd5 e6xd5 10. ♘f3-e5 ♘f6-d7 11.f2-f4 ♘d7xe5 12.f4xe5 c7-c6 13.♗c1-d2 ♗♗7-a6 14.♗e2xa6 ♘b8xa6 15.♕d1-a4 ♘a6-b8 16.♖a1-c1 f7-f6 17.e5xf6 ♗e7xf6 18.♘c3-e2 ♖f8-e8 19.♖f1-f3 ♕d8-e7 20.♖c1-f1 ♖e8-c8 21.♗d2-b4 ♕e7-e6 22.♘e2-f4 ♕e6-e4 23.♘f4- h5 ♘b8-d7 24.♕a4-a6 ♕e4-e8 25.♖f3-h3 ♗f6-g5 26.♔g1-h1 ♘d7-f6 27.♘h5xf6+ g7xf6 28.♕a6-b7 ♕e8-g6 29.♕b7-d7 ♔g8-h8 30.♗b4-e7 ♖c8-g8 31.♕d7xc6 ♖a8-c8 32.♕c6xd5 ♖g8-g7 33.♗e7-b4 ♕g6-d3 34.♕d5-f3 ♖c8-c2 35.♗b4-c3 ♖c2-e2 36.e3- e4 ♕d3xe4 37.d4-d5 ♕e4-g6 38.♖h3-g3 ♖g7-f7 39.d5-d6 h7-h6 40.h2-h4 1-0

Партија 14, Гунсберг - Штајниц, ½–½	

Евансов гамбит, C52
1.e2-e4 e7-e5 2.♘g1-f3 ♘b8-c6 3.♗f1-c4 ♗f8-c5 4.b2-b4 ♗c5xb4 5.c2-c3 ♗b4-a5 6.0-0 ♕d8-f6 7.d2-d4 h7-h6 8.♗c4-b5 ♘g8-e7 9.♗c1-a3 e5xd4 10.e4-e5 ♕f6-e6 11. c3xd4 ♗a5-b4 12.♗a3-b2 d7-d5 13.♘b1-c3 0-0 14.♘c3-e2 ♘e7-g6 15.♕d1-b3 ♗b4- a5 16.♘f3-e1 ♘c6-e7 17.f2-f4 ♕e6-b6 18.♗b2-a3 f7-f5 19.♕b3-a4 c7-c6 20.♗b5- d3 ♕b6-d8 21.♕a4-c2 b7-b5 22.♔g1-h1 ♗a5-b6 23.g2-g4 a7-a5 24.♖f1-g1 b5-b4 25.g4xf5 ♗c8xf5 26.♗d3xf5 ♖f8xf5 27.♖g1xg6 b4xa3 28.♖g6xc6 ♘e7xc6 29. ♕c2xf5 ♘c6xd4 30.♘e2xd4 ♗b6xd4 31.♕f5-e6+ ♔g8-h8 32.♖a1-d1 ♗d4-c3 33. ♖d1xd5 ♕d8-b8 ½–½

Партија 15, Штајниц - Гунсберг, ½–½ 

Дамина Индијска одбрана, E14
1.♘g1-f3 ♘g8-f6 2.d2-d4 e7-e6 3.e2-e3 b7-b6 4.c2-c4 ♗c8-b7 5. ♘b1-c3 d7-d5 6.c4xd5 ♘f6xd5 7.♗f1-b5+ c7-c6 8.♗b5-d3 ♗f8-e7 9.e3-e4 ♘d5xc3 10.b2xc3 0-0 11.0-0 c6-c5 12.♗c1-e3 c5xd4 13.c3xd4 ♘b8-c6 14.♖a1-c1 ♗e7-a3 15.♖c1-c3 ♗a3-b4 16.♖c3-c4 ♗b4-e7 17.♕d1-a4 ♘c6-a5 18.♖c4-c2 ♖a8-c8 19. ♖f1-c1 ♖c8xc2 20.♖c1xc2 ♕d8-a8 21.♘f3-d2 ♗b7-c6 22.♗d3-b5 ♗c6xe4 23.♘d2xe4 ♕a8xe4 24.♖c2-c7 ♗e7-f6 25.♖c7xa7 ♘a5-c6 26.♖a7-a8 ♘c6xd4 27.♖a8xf8+ ♔g8xf8 28.♕a4-a3+ ♔f8-g8 29.♕a3-a6 g7-g5 30.♗e3xd4 ♗f6xd4 31.♗b5-f1 ♗d4-c5 32.♕a6-e2 ♕e4-d4 33.g2-g4 ♔g8-g7 34.♕e2-f3 ♕d4-a4 35.♕f3-c3+ f7-f6 36.♕c3- c4 ♕a4-c6 37.♕c4-e2 ♕c6-d6 38.♕e2-f3 ♕d6-d4 39.♗f1-d3 ½–½

Партија 16, Гунсберг - Штајниц, 1-0	

Евансов гамбит, C52
1.e2-e4 e7-e5 2.♘g1-f3 ♘b8-c6 3.♗f1-c4 ♗f8-c5 4.b2-b4 ♗c5xb4 5.c2-c3 ♗b4-a5 6.0-0 ♕d8-f6 7. d2-d4 h7-h6 8.♕d1-a4 ♗a5-b6 9.♗c4-b5 ♘g8-e7 10.♗c1-a3 e5xd4 11.e4-e5 ♕f6- g6 12.c3xd4 ♘e7-d5 13.♖f1-e1 ♘d5-f4 14.g2-g3 ♕g6-g4 15.♘b1-d2 ♘f4-h3+ 16. ♔g1-g2 ♘h3-g5 17.♗a3-b2 ♘c6-e7 18.♗b5-e2 ♘g5-e6 19.♔g2-h1 ♕g4-f5 20.♘f3-h4 ♕f5xf2 21.♘d2-e4 1-0

Партија 17, Штајниц - Гунсберг, ½–½ 

Дамин гамбит, D06
1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 ♘g8-f6 3.c4xd5 ♘f6xd5 4.e2-e4 ♘d5-f6 5.♘b1-c3 e7-e5 6.d4xe5 ♕d8xd1+ 7.♔e1xd1 ♘f6-g4 8.♘c3-d5 ♔e8-d7 9.♘g1-h3 c7- c6 10.♘d5-c3 ♘g4xe5 11.f2-f4 ♘e5-g4 12.♗f1-e2 ♔d7-e8 13.♔d1-c2 ♗f8-c5 14. f4-f5 ♘g4-e3+ 15.♔c2-d3 ♘e3xg2 16.b2-b4 ♗c5xb4 17.♖h1-g1 ♘g2-h4 18.♖g1xg7 ♘h4-g6 19.f5xg6 h7xg6 20.♘h3-g5 ♗b4-e7 21.♖g7-h7 ♖h8xh7 22.♘g5xh7 f7-f6 23. ♗c1-f4 ♔e8-f7 24.♖a1-g1 ♘b8-a6 25.e4-e5 ♗c8-f5+ 26.♔d3-d2 ♗e7-b4 27.♖g1-g3 ♘a6-c5 28.♔d2-c1 ♗b4-a3+ 29.♔c1-d1 g6-g5 30.♗e2-c4+ ♘c5-e6 31.♘h7xg5+ f6xg5 32.♗f4xg5 ♖a8-g8 33.h2-h4 b7-b5 34.♘c3xb5 c6xb5 35.♗c4xe6+ ♔f7xe6 36. ♖g3xa3 ♔e6xe5 37.♖a3xa7 ♗f5-d3 38.♔d1-d2 ♗d3-f1 39.♔d2-c3 ♖g8-c8+ 40.♔c3- b4 ♖c8-g8 41.♖a7-a5 ♔e5-e4 42.♖a5-a6 ♔e4-f3 43.♖a6-f6+ ♔f3-g2 44.♖f6-f5 ♗f1-e2 45.♗g5-e3 ♗e2-d3 46.♖f5-f2+ ♔g2-g3 47.♖f2-d2 ♖g8-g4+ 48.♔b4-c5 ♗d3- c4 49.h4-h5 ♔g3-f3 50.♗e3-d4 ♖g4-g5+ 51.♔c5-b4 ♖g5xh5 52.a2-a4 ♔f3-e4 53. ♗d4-c5 ♗c4-d3 54.a4xb5 ♖h5-h1 55.♖d2-b2 ♔e4-d5 56.♗c5-f2 ♖h1-b1 ½–½

Партија 18, Гунсберг - Штајниц, 0-1	

Евансов гамбит, C52
1.e2-e4 e7-e5 2.♘g1-f3 ♘b8-c6 3.♗f1-c4 ♗f8-c5 4.b2-b4 ♗c5xb4 5.c2-c3 ♗b4-a5 6.0-0 ♕d8- f6 7.d2-d4 ♘g8-e7 8.♕d1-a4 ♗a5-b6 9.♗c1-g5 ♕f6-d6 10.♘b1-a3 e5xd4 11.♘a3- b5 ♕d6-g6 12.c3xd4 a7-a6 13.d4-d5 ♘c6-e5 14.♘f3xe5 ♕g6xg5 15.♘e5-f3 ♕g5-h6 16.♗c4-b3 0-0 17.♖a1-c1 c7-c6 18.♘b5-d4 c6-c5 19.♘d4-e2 d7-d6 20.♘e2-g3 ♗b6-d8 21.e4-e5 b7-b5 22.♕a4-a3 c5-c4 23.e5xd6 ♘e7xd5 24.♗b3-c2 b5-b4 25. ♕a3-a4 ♕h6xd6 26.♗c2-e4 ♘d5-b6 27.♕a4-c2 ♖a8-b8 28.♗e4xh7+ ♔g8-h8 29. ♖c1-d1 ♕d6-h6 30.♗h7-f5 g7-g6 31.♗f5xc8 ♖b8xc8 32.♕c2-b2+ ♕h6-g7 33.♕b2xb4 ♗d8-c7 34.♖d1-d4 ♖f8-d8 35.♖d4-h4+ ♔h8-g8 36.♘f3-g5 ♖d8-d7 37.♖h4-e4 c4-c3 38.♖f1-e1 ♖d7-d8 39.♘g3-e2 ♘b6-d5 40.♕b4-a4 ♕g7-f6 41.♘g5-f3 ♗c7-b6 42. ♖e1-c1 c3-c2 43.h2-h3 ♕f6-b2 44.♕a4-b3 ♕b2xb3 45.a2xb3 a6-a5 46.♖e4-c4 ♖c8xc4 47.b3xc4 ♘d5-b4 48.g2-g3 ♗b6xf2+ 49.♔g1xf2 ♘b4-d3+ 50.♔f2-e3 ♘d3xc1 51.♘e2xc1 ♖d8-d1 52.♘c1-e2 a5-a4 53.♘f3-d4 c2-c1♕+ 54.♘e2xc1 ♖d1xc1 0-1

Партија 19, Штајниц - Гунсберг, ½–½ 

Одбијен дамин гамбит, D40
 1.d2-d4 d7-d5 2.e2-e3 ♘g8-f6 3.c2-c4 e7-e6 4.♘b1-c3 ♗f8-e7 5.♘g1-f3 0-0 6.♗f1-e2 d5xc4 7.♗e2xc4 c7-c5 8.0-0 ♘b8-c6 9.d4xc5 ♗e7xc5 10.♕d1xd8 ♖f8xd8 11. ♗c1-d2 a7-a6 12.♖a1-c1 ♗c5-a7 13.♖f1-d1 ♗c8-d7 14.♗d2-e1 ♘f6-g4 15.e3-e4 ♘c6-e5 16.♘f3xe5 ♘g4xe5 17.♗c4-e2 ♗d7-c6 18.♔g1-f1 ♗a7-d4 19.f2-f3 ♖d8-d7 20.♗e1-f2 ♖a8-d8 21.♗f2xd4 ♖d7xd4 22.♖d1xd4 ♖d8xd4 23.♖c1-d1 ♖d4xd1+ 24. ♘c3xd1 ♔g8-f8 25.♔f1-e1 ♘e5-g6 26.♘d1-e3 ♔f8-e7 27.♔e1-d2 ♔e7-d6 28.♔d2-c3 ♔d6-c5 29.g2-g3 ♗c6-b5 30.b2-b4+ ♔c5-b6 31.♗e2-d1 ♔b6-c7 32.a2-a4 ♗b5-d7 33.f3-f4 ♗d7-c6 34.♔c3-d4 ♘g6-e7 35.♗d1-b3 ♗c6-e8 36.♘e3-c4 ♘e7-c6+ 37.♔d4- c5 ♘c6-d8 38.♘c4-b6 f7-f6 39.b4-b5 a6xb5 40.a4xb5 ♗e8-g6 41.♗b3-c2 h7-h5 ½–½

Светски шампионат у шаху
Шах
Спорт у 1890.
Спорт у 1891.